Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1931 го́да  () — 11-й чемпионат Латвии по футболу, пятый под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1931
Футбол в Латвии в 1931 году